

Anatomia 
Occhio – organo della visione

Botanica
Occhio – areola, piccola zona circolare che si differenzia dai tessuti circostanti, in alcuni casi detta anche occhio

Altro 
 Occhio – in meteorologia, regione di quasi calma situata al centro di un ciclone tropicale
 Occhio – in architettura: apertura ovale o rotonda praticata in facciate di edifici, nelle cupole o nei tetti
 Occhio – in tipografia: tipo di dimensione dei caratteri
 Occhio – in agricoltura, sinonimo di Gemma
 Occhi del formaggio – vuoti che si formano nella pasta del formaggio
 Occhio bionico – occhio artificiale
 Occhio di sollevamento – golfare, anello fissato a un oggetti pesante per agevolarne il sollevamento

 L'Occhio – giornale diretto da Maurizio Costanzo
L'occhio – romanzo del 1930 di Vladimir Nabokov

Pagine correlate 
 Occhi (disambigua)